Pterastericola är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Beklemishev 1916. Pterastericola ingår i familjen Pterastericolidae. 

Pterastericola är enda släktet i familjen Pterastericolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Pterastericola